Мејнвил има више значења:
 Мејнвил (Пенсилванија)
 Мејнвил (Охајо)